Пархово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Пархово — деревня в Логойском районе Минской области.

Польша 

 Пархово — гмина в Бытувском повяте Поморского воеводства.

Россия 
 Пархово — деревня в Максатихинском районе Тверской области.